Пётр Сафо́нов:
 Сафонов, Пётр Алексеевич (1868—после 1916) — член I Государственной думы от Костромской губернии.
 Сафонов, Пётр Африканович (1877—1928) — русский офицер, член IV Государственной думы от Гродненской губернии.